

Cinema 
 Der letzte Walzer – titolo originale del film tedesco del 1927 diretto da Arthur Robison L'ultimo valzer
 Der letzte Walzer – titolo originale del film tedesco del 1934 diretto da Georg Jacoby La donna amata
 Der letzte Walzer – film tedesco del 1936 diretto da Gerald Barry e Leo Mittler
 Der letzte Walzer – titolo originale del film austriaco del 1953 diretto da Arthur Maria Rabenalt Il tenente dello zar

Musica 
 Der letzte Walzer – operetta austriaca del 1920 composta da Oscar Straus
 Der Letzte Walzer (The Last Waltz) – singolo del cantante tedesco Peter Alexander del 1967

Pagine correlate 
L'ultimo valzer
The Last Waltz